Nakatsu steht für:
 Nakatsu, eine Stadt in der japanischen Präfektur Ōita
 Nakatsu (Han), ein gleichnamiges Lehen in Japan

Nakatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Nobuo Nakatsu, japanischer Skispringer